Ачера () град је у Италији у регији Кампања. Према процени из 2010. у граду је живело 56.177 становника.

Географија

Становништво 
Према резултатима пописа становништва 2011. у општини је живело 56.465 становника.

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Италији